Zygogloea är ett släkte av svampar. Zygogloea ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Zygogloea